SHG peut faire référence à :
 Song Hye-kyo, (Song Hye-gyo, Song Hae-gyo) : un mannequin et une actrice sud-coréenne.

shg peut faire référence à :
 signé en haut à gauche. Termes propres à l'univers des enchères, pour les peintures.